Det finns flera personer med namnet Anna Carlsten:

Anna Carlsten, född 1892, död 1971, skådespelare. Se Anna Carlsten (1892)
Anna Carlsten, född 1956, regiassistent. Se Anna Carlsten (1956)